Большой Фискар:

 Большой Фискар — архипелаг в северо-восточной части Финского залива.
 Большой Фискар — российский остров в составе архипелага Большой Фискар.